Molekulska formula -{C11H9I3N2O4}- se može odnositi na:

 Jotalaminska kiselina
 Diatrizoinska kiselina